Il termine Regen è usato in diversi contesti:

Regen – un circondario della Baviera
Regen – un comune del circondario omonimo in Baviera
Regen – un fiume affluente del Danubio

Cinema 
 Pioggia (Regen) – film del 1929

Altri progetti